Il BVA Open è un torneo di tennis che si gioca a São José do Rio Preto in Brasile dal 2011. L'evento fa parte dell'ATP Challenger Tour su campi in terra rossa.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni